rewolucja lutowa 1848 we Francji
 rewolucja lutowa 1917 w Rosji